Российский — посёлок в Краснодарском крае России. Входит в городской округ города Краснодара. Находится в Калининском сельском округе в составе Прикубанского внутригородского округа, фактически являясь одним из северных микрорайонов Краснодара.

География 
Российский расположен в северной части городского округа г. Краснодара. С запада посёлок граничит с микрорайоном Калинино города Краснодара и ограничен железнодорожной веткой с восточной части.

История 
Первые дома на территории нынешнего посёлка появились в 1960-е годы по улицам Южная и Комарова. В поселении действовало подсобное хозяйство.

Посёлок Российский получил своё современное название и статус в 1977 году. 11 марта 1977 года исполком горсовета присвоил наименования населённым пунктам, расположенным на территории Ленинского, Первомайского и Советского районов города Краснодара (ранее они числились «безымянно», как посёлки различных хозяйств): Колосистый (посёлок опытно-производственного хозяйства КНИИСХ имени П. П. Лукьяненко), Берёзовый, Лазурный, Индустриальный, Российский, Победитель, Дружелюбный, Плодородный, Зональный, Знаменский и Зеленопольский. А 28 октября того же года получили ещё два поселка — Экспериментальный и Прогресс.

Активно застраивается с 2010-х годов частными и многоквартирными домами.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи 2002 года, русские составили 84 % из всех 426 жителей посёлка.

Инфраструктура 
В посёлке фиксируется острая нехватка социальной инфраструктуры. Строительство первой новой общеобразовательной средней школы № 94 проблему не решило. В январе 2022 года начато строительство новой школы на 1500 мест по ул. Тверская 10. Так же в Российком есть только один детский сад № 85. Нет поликлиники.

Посёлок печально известен своими плохими дорогами. В 2021 году местные жители подали в суд на администрацию города из за плохих дорог в посёлке. Прикубанский районный суд г. Краснодара (дело № 2а-30/2022) и Краснодарский краевой суд (дело № 33а-30786/2022) в удовлетворении искового заявления  жителям отказали. Решения судов 1-й и 2-й инстанций для жителей были ожидаемы, т.к. стороной спора является краснодарская власть. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решения судов 1-й и 2-й инстанций за явной незаконностью (дело № 8а-335/2023). Вместе с тем, жители поселка Российский города Краснодара продолжают преодолевать все трудности, созданные при попустительстве Краснодарской власти. Подробно ситуацию в своем фильме отразил интернет-блогер Варламов - "Поселок Российский: здесь были танки? | Гетто в Краснодаре без дорог и законов".
 Улица Ратной Славы (Краснодар)
 улица Тепличная
 улица Парижская
 улица Рымникская
 Улица Комарова
 улица 2-я Тверская
 улица Измаильская
 улица Очаковская
 улица Куликова Поля
 улица Академика Королева
 улица Бисерная
 улица Триумфальная
 улица Лаперуза
 улица Командорская

Общественный транспорт 
Посёлок является конечной остановкой для автобусов и маршрутных такси. Время в пути до центра города 45-90 минут.
 Маршруты маршрутных такси: 1, 36, 42, 48, 51, 85, 96.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Краснодар